Heteroxenia är ett släkte av koralldjur. Heteroxenia ingår i familjen Xeniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Heteroxenia